La Aparecida -o Aparecida- puede referirse a:

En Brasil

Divisiones administrativas 
 Nossa Senhora da Conceição Aparecida — santa patrona de Brasil
 Basílica de Nuestra Señora Aparecida, sede de la patrona de Brasil.
 Rede Aparecida — canal de televisão
 Aparecida (1939-1985), cantante, voz legendaria de la música brasileña.

Divisiones administrativas

Municipios 
 Aparecida (São Paulo) — São Paulo
 Aparecida (Paraíba) — Paraíba
 Aparecida de Goiânia — Goiás
 Aparecida d'Oeste — São Paulo
 Aparecida do Rio Doce — Goiás
 Aparecida do Rio Negro — Tocantins
 Aparecida do Taboado — Mato Grosso do Sul
 Boa Vista da Aparecida — Paraná
 Conceição da Aparecida — Minas Gerais

Barrios 
 Aparecida do Norte — Coronel Fabriciano, Minas Gerais
 Aparecida (Belo Horizonte)
 Aparecida (Manaus)
 Aparecida (Santos) — estado de São Paulo.

Distritos 
 Aparecida do Sul — municipio de Guapé, Minas Gerais
 Nova Aparecida — Campinas, São Paulo

En España 
 La Aparecida (C.P. 03311), localidad del municipio de Orihuela (Alicante, Comunidad Valenciana).
 La Aparecida (C.P. 39849), localidad del municipio de Ampuero (Cantabria).
 Virgen de la Bien Aparecida, patrona de la Diócesis de Santander y de la comunidad autónoma Cantabria.

En Portugal 
 Torno (Lousada) — freguesia de Lousada, popularmente conocida como Aparecida
 Santuário da Nossa Senhora Aparecida — en la freguesia de Torno, Lousada
 Senhora Aparecida — lugar de Torno, Lousada
 Aparecida Futebol Clube — club de Torno, Lousada

de:Aparecida
en:Aparecida (disambiguation)
fr:Aparecida
it:Aparecida
nl:Aparecida
no:Aparecida
pt:Aparecida
ru:Апаресида
vi:Aparecida
vo:Aparecida